

Geografia

Austria 
 Gmünd – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Gmünd – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gmünd
 Gmünd in Kärnten – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Czechy 
Dawna część miejscowości:
 České Velenice – północne dzielnice miasta Gmünd, oddzielone granicą w 1920.

Niemcy 
 Gmünd – dzielnica Rötz

Zobacz też 
 Gemünd
 Gemünden
 Gmund
 Schwäbisch Gmünd